Plusieurs États disposent d'un Conseil national de sécurité, organe consultatif chargé d'aider le chef de l'État sur les affaires de sécurité nationale :
 le Conseil de sécurité nationale (Arabie saoudite)
 le Conseil national de la Défense (Brésil)
le Conseil national de sécurité (Belgique) (depuis 2015)
 le Conseil de sécurité nationale (Chili)
 le Comité de la défense nationale (Corée du Nord)
 le Conseil de sécurité nationale (Corée du Sud)
 le Conseil de sécurité nationale (Espagne) (créée en 2013)
 le Conseil de sécurité nationale (États-Unis) 
 le Conseil de défense et de sécurité nationale, en France (depuis 2010)
 le Conseil de sécurité nationale (Géorgie)
 le Conseil de sécurité nationale (Inde)
 le Conseil suprême de sécurité nationale (Iran)
 le Comité national de sécurité (Irlande)
 le Conseil de sécurité nationale (Israël)
 le Conseil de sécurité nationale (Japon)
 le Conseil de sécurité nationale (Pakistan)
 le Conseil de sécurité nationale (Royaume-Uni)
 le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie
 le Conseil de sécurité nationale (Taïwan)
 le Conseil de sécurité nationale (Tunisie)
 le Conseil de sécurité nationale (Turquie)
 le Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine

L'Allemagne de l'Est (RDA) disposait également d'un conseil de sécurité nationale, le Nationaler Verteidigungsrat der DDR créée en 1960, ainsi que l'Allemagne de l'Ouest, le Bundessicherheitsrat (Conseil de sécurité fédérale), renommé en Bundesverteidigungsrat (Conseil fédéral de défense) en 1969.

Article connexe 
 Conseil de défense

Liste en rapport avec la politique par pays
Défense et sécurité